Laserpitium hirsutum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jean-Emmanuel Gilibert. Laserpitium hirsutum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
hirsutum